Dasgupta peut faire référence à : 
 Buddhadev Dasgupta (1944-2021), réalisateur indien.
 Mahananda Dasgupta, physicienne australienne.
 Nairanjana Dasgupta, statisticienne indienne.
 Probal Dasgupta (né en 1953), écrivain espérantophone et lexicologue. 
 Surendranath Dasgupta (1887-1952), philosophe indien.

Homonymie de patronyme